Elefantenstein ist der Name von

Elefantenstein (Langenbogen), Stein in Langenbogen in Sachsen-Anhalt
Elefantenstein (Rechberg), Felsformation in Rechberg in Oberösterreich
Elefantenstein (Rerik), Findling in Rerik in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Elefantensteine